Árvore - em biologia, um tipo de planta
Árvore genealógica - Representação da ascendência ou descendência de um indivíduo
Árvore (estrutura de dados) - em computação, um tipo de estrutura de dados
Topologia em árvore - Em computação, caracterização física ou topologia da rede
Árvore (grafo) - Um tipo especial de grafo
Árvore (Cooperativa) - Cooperativa Árvore é uma escola de artes do Porto (Portugal)
Árvore (revista) - Revista portuguesa
Árvore e um animal

Localidades

Árvore (Vila do Conde)

Desambiguação